Orlando může znamenat:
jméno
 Orlando (jméno) – mužské osobní jméno italského původu, italská forma jména Roland

místní název
 Orlando – město na Floridě (USA)

příjmení osob
 Alessandro Orlando (* 1970) – italský fotbalista
Courtney Orlando – americká houslistka
 Gaetano Orlando (* 1962) – kanadsko-italský hokejový reprezentant a trenér
 Massimo Orlando (* 1971) – italský fotbalista
 Vittorio Emanuele Orlando (1860-1952) – italský diplomat a politik

jiný význam
 Orlando furioso – epos italského básníka Ludovico Ariosto (1516), často zhudebněný
 Orlando Magic – basketbalový tým
 Orlando Pirates – fotbalový klub z města Johannesburg
 Orlando (román) – román britské spisovatelky Virginie Woolfové z roku 1928